Харинлал Атурупане () — шри-ланкийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Один из сильнейших шахматистов Шри-Ланки 1980-х — первой половины 1990-х гг.

Самый титулованный шахматист в истории чемпионатов Шри-Ланки. Является семикратным чемпионом страны (1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1992 гг.).

В составе сборной Шри-Ланки участник четырех шахматных олимпиад (1982, 1984, 1986 и 1992 гг.).

В базах партии Харинлала Атурупане часто смешивают с партиями другого шри-ланкийского шахматиста Харши Атурупане.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Харинлала Атурупане на сайте 365Chess
 Партии Харинлала Атурупане с олимпиад 1982, 1986 и 1992 гг. (приписаны Харше Атурупане)

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам